Anopsobius är ett släkte av mångfotingar. Anopsobius ingår i familjen fåögonkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fåögonkrypare
Anopsobius